Давыдовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Давыдовская волость (Владимирский уезд) — в составе Владимирской губернии, Владимирский уезд
 Давыдовская волость (Меленковский уезд) — в составе Владимирской губернии, Меленковский уезд
 Давыдовская волость (Юрьевский уезд) — в составе Владимирской губернии, Юрьевский уезд
 Давыдовская волость (Кадниковский уезд) — в составе Вологодской губернии, Кадниковский уезд
 Давыдовская волость (Острогожский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Давыдовская волость (Касимовский уезд) — в составе Рязанской губернии, Касимовский уезд
 Давыдовская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии, Николаевский уезд
 Давыдовская волость (Осташковский уезд) — в составе Тверской губернии, Осташковский уезд
 Давыдовская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольская губернии, Курганский уезд